Myth: History in the Making – videogioco a piattaforme del 1989
 Myth: The Fallen Lords – videogioco tattico in tempo reale del 1997